Veress Gabriella (1954–2018) megyei főügyész (Békés)
 Veress Gabriella (1967) képzőművész
 Veress Gabriella (?) műugró